The Jitters – film del 1938 diretto da Leslie Goodwins
The Jitters – film del 1989 diretto da John Fasano